cal – jednostka miary długości
 kaloria – jednostka miary ciepła
 cal - polecenie w Unixie wyświetlające kalendarz 
 Cal (film) – angielski film z 1983
 Music by Mark Knopfler from the Film Cal – płyta z muzyką do filmu "Cal"

Zobacz też:
 Call
 Kal